Лигниц ():

 немецкое название города Легница в Южной Польше;
 Легницкое княжество — княжество Лигниц в Силезии в 1248-1813 годах;
 Лигниц — административный округ в Пруссии в 1813—1945 годах;
 Вилла Лигниц — в Потсдаме.